Stub – linea di trasmissione
Stub – nella programmazione, una porzione di codice (funzione, metodo) che temporaneamente sostituisce del codice ancora da sviluppare
Stub network – rete locale provvista di un solo router NAT 
Gherardo Stub – commerciante italiano di origini norvegesi
Palazzo Stub – palazzo di Livorno

Pagine correlate
Aiuto: Abbozzo